Ryssviken kan syfta på:

 Ryssviken – en vik av Saltsjön väster om Waldemarsudde
 Svindersviken – en vik av Saltsjön i Nacka